De naam Amenemhat of Amenemhet kan verwijzen naar:

Zeven farao's uit de 12e en 13e dynastie van het Egyptische Middenrijk:
12e dynastie
 Sehotepibre Amenemhat I (ca. 1976 - 1947 v.Chr)
 Noebkaoere Amenemhat II (ca. 1911 - 1879 v.Chr.)
 Nimaätre Amenemhat III (ca. 1853 - 1806 v.Chr.)
 Amenemhat IV (ca. 1806 - 1798 v.Chr.)
13e dynastie
 Sechemkare Amenemhat V (ca. 1793 - na 1640 v.Chr.)
 Sanchibre Amenemhat VI (ca. 1793 - na 1640 v.Chr.)
 Sedjefakare Amenemhat VII (ca. 1793 - na 1640 v.Chr.)

Amenemhat was ook de naam van de troonopvolger van farao Amenhotep I, die echter stierf voor zijn troonopvolging en werd begraven in de necropolis Beni Hassan.